Elstar (appel), een kruising van Golden Delicious met Ingrid Marie
 Elstar (motorfiets)